Такмичење у бацању копља у женској конкуренцији на 5. Светском првенству у атлетици 1995. у Гетеборгу одржано је 6. и 8. августа на Улеваи стадиону.

Титулу светске првакиње из 1993. у Штутгарту није бранила Трине Хатестад из Норвешке.

Земље учеснице 
Учествовале су 31 атлетичарка из 20 земаља.

  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 6. августа 1995. године. Такмичарке су биле подељене у две групе у која су имале по три бацања. Квалификациона норма за пласман у финале износила је 62,50 метра (КВ), коју је испунило 3 такмичарке, а 9 по основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: група А у 09:45, група Б у 11:15.

Финале 
Такмичење је одржано 8. августа 1995. године у 17:35.,,

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 1995. на сајту WA
 Резултати у бацању копља на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1995.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном